Щеткино — название населённых пунктов в России:

 Щеткино — село в Подосиновском районе Кировской области.
 Щеткино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Щеткино — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Щеткино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

См. также 
 Щеткинское сельское поселение — бывшее (до 2012 года) муниципальное образование в Подосиновском районе Кировской области 
 Щёткин